2-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 12 октября по 27 октября 2002 года в Анталье (Турция). Бои проходили в 12 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 185 боксёрш, представлявших 35 национальных федераций.

Медалистки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Sports123 

2002 год в боксе
Бокс
2002
Бокс
Международные соревнования по боксу в Турции
Бокс
Чемпионаты мира в Турции